Pollart et Polart sont des patronymes français qui peuvent faire référence à :

Personnalités 
Pollart et Polart sont des noms de famille notamment portés par :

Pollart 
 Angélique Pollart d’Herimetz, plus connue comme Angélique de Rouillé (1756-1840), aristocrate belge, châtelaine d’Ormeignies et épistolière comparée à Madame de Sévigné ;
 Louis Pollart (?-1760), ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Philippe Joseph Pollart (1761-?), homme politique français.

Polart 
 Jean-Baptiste Charles Mas de Polart (1775-1843), général d’Empire français.

Homonymie de patronyme